Lutzoni kan som auktorsförkortning betyda:

 François Lutzoni
 François M. Lutzoni

Robotskapade auktorsförkortningar